Существует несколько значений словосочетания «Смерть Супермена»:

 «Смерть Супермена»  () — американская детективная кинодрама 2006 года режиссёра Аллена Култера.
 «Смерть Супермена (мультфильм)» () — американский мультипликационный фильм 2018 года режиссёров Джейка Касторены и Сэма Лью по комиксам  «The Death of Superman»